Es ist geil ein Arschloch zu sein ist ein Nummer-eins-Hit des Big-Brother-Teilnehmers  Christian Möllmann aus dem Jahr 2000.

Hintergründe 
Produziert wurde Es ist geil ein Arschloch zu sein von Bülent Aris. Die Musik und den Text machte Steve van Velvet. In D-A-CH war es ein Top-Ten-Hit, in Deutschland ein Nummer-eins-Hit mit späteren Platinstatus.

Der Titel wird im Lied Deutschland von der Band Die Prinzen in einer Songzeile („... und mancher findet es geil ein Arschloch zu sein“) thematisiert.

2016 coverten Helena Fürst und Almklausi als Die Fürstin feat. Almklausi den Titel.

Charts

Einzelnachweise 

Nummer-eins-Hit
Lied 2000